Dymitr Koriatowicz Wołyniec (zm. w 1399) – książę wołyński z rodu Koriatowiczów (gałąź Giedyminowiczów), wojewoda Dymitra Dońskiego. 

Jeden z młodszych synów Koriata, wnuk Giedymina. 

Zginął w bitwie nad Worsklą.

Literatura 
 Шабульдо Ф. М. Боброк-Волинський Дмитро Михайлович [w:] Енциклопедія історії України: tom 1: А–В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України.– К.: В-во "Наукова думка", 2003., ; s. 309.
 Войтович Леонтій. Князівські династії Східної Європи. Гедиміновичі. Корятовичі
 Боброк-Волинський Дмитро Михайлович

Członkowie rady hospodarskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego
Koriatowicze
Książęta Wielkiego Księstwa Litewskiego
Urodzeni w XIV wieku
Zmarli w 1399